Тренёв — фамилия; имеет женскую форму Тренёва. Известные носители:
 Тренёв, Константин Андреевич (1876—1945) — советский прозаик и драматург.
 Тренёв, Виталий Константинович (1908—1953) — советский архитектор и писатель.
 Тренёва, Наталья Константиновна (1904—1980) — советская переводчица.